Латвійська футбольна Вища ліга 2002 — 11-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Латвії. Титул чемпіона водинадцяте поспіль здобув Сконто.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Металургс взяв участь у Кубку УЄФА 2003—2004 як фіналіст Кубку Латвії з футболу 2002.
2. По закінченню сезону клуб ПФК Даугава відмовився від подальших виступів у Вищій лізі через фінансові труднощі.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Латвійська вища ліга на rsssf  

2002
Латвія